Mirabel ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden:

in Frankreich:
 Mirabel (Ardèche), Gemeinde im Département Ardèche
 Mirabel (Tarn-et-Garonne), Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Mirabel-aux-Baronnies, Gemeinde im Département Drôme 
 Mirabel-et-Blacons, Gemeinde im Département Drôme 
 Saint-Jean-Mirabel, Gemeinde im Département Lot
 Mirabel-aux-Baronnies, Gemeinde im Département Drôme
 Mirabel-et-Blacons, Gemeinde im Département Drôme

in Kanada:
 Mirabel (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec

in Spanien:
 Mirabel (Cáceres), eine Gemeinde in der Provinz Cáceres, Extremadur

Mirabel ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Mirabel (1744–1794), französischer General der Kavallerie

Mirabel steht für:
 Mirabel (Burg), Kreuzfahrerburg im Heiligen Land
 Flughafen Montreal-Mirabel in Kanada

Siehe auch:
 Mirabell
 Mirabelle
 Mirabeau
 Mirambel